La place de l'Ancienne-Douane peut désigner :

Place de l'Ancienne-Douane à Colmar ;
 Place de l'Ancienne-Douane, disparue en 1902, à Lyon.

Homonymie de toponyme